Plusieurs membres de la maison de Wurtemberg portent le prénom d'Alexandre.

 Alexandre de Wurtemberg (1771-1833),  des 13 enfants de Friedrich II Eugen, duc de Wurtemberg (1732-1797), fondateur de la seconde lignée ducale de la dynastie des Wurtemberg.
 Alexandre de Wurtemberg (1804-1881), fils du précédent et époux de Marie d'Orléans (1813-1839).
 Alexandre de Wurtemberg (1804-1885), fils de Louis Frédéric de Wurtemberg.
 Alexander Christian Friedrich, comte de Wurtemberg (1801-1844), poète et officier allemand.

Maison de Wurtemberg